Rubeosaurus ovatus es la única especie conocida del género extinto Rubeosaurus de dinosaurio ornitisquio ceratópsido que vivió a finales del período Cretácico, hace alrededor de 75 millones de años en el Campaniense, en lo que es hoy Norteamérica. Los fósiles de Rubeosaurus se han recuperado de los estratos superiores de la Formación Dos Medicinas del Cretácico Superior de Montana, que data de entre 75 y 74 millones de años. 

El holotipo, USNM 11869, se compone de un parietal parcial y fue descubierto por George F. Sternberg en 1928. Un segundo espécimen, MOR 429, se compone de un cráneo parcial, incluido una premaxilar izquierdo parcial, nasales izquierdo y derecho, un postorbital izquierdo parcial, y un parietal derecho casi completo con dos cuernos. Este fue descubierto en 1986. La especie tipo es R. ovatus, antiguamente esta especie fue asignada a Styracosaurus. Es notable por su largo cuerno nasal de base amplia y la ornamentación de su volante óseo, había uno o dos pares de espinas rectas en el borde, con los dos picos más cercanos a la línea media que apunta para que convergentes.

Especímenes inmaduros que se refieren erróneamente a un género separado, llamado Brachyceratops , pueden ser en realidad juveniles de Rubeosaurus. El cladograma presentado sigue el análisis filogenético de Ryan, Evans & Shepherd, 2012.
Los nombres dentro del clado Centrosaurinae están basados en la publicación de Fiorillo y Tykoski, 2012.

Véase también 
Styracosaurus
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Referencias

Enlaces externos 

Ceratopsia
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Norte